Марса́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Вик-ан-Бигор. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65299.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 115 км западнее Тулузы, в 12 км к северу от Тарба.

Коммуна расположена в местности Бигорр. На востоке коммуны протекает река Адур.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 241 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 141 человека трудоспособного возраста (15-64 лет) 105 были экономически активными, 36 — неактивными (показатель активности — 74,5 %, в 1999 году было 66,2 %). Из 105 активных жителей работали 97 человек (51 мужчина и 46 женщин), безработных было 8 (4 мужчины и 4 женщины). Среди 36 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи